Jméno Mikuláš I. patří těmto osobám:

 Mikuláš I. Pavlovič (1796–1855) - ruský imperátor (1825–1855)
 Mikuláš I. Veliký († 867) - papež (858–867)
 Mikuláš I. Alexandrijský - alexandrijský patriarcha (1210–1243)
 Mikuláš I. Opavský († 1318) - nemanželský syn Přemysla Otakara II., opavský kníže
 Mikuláš I. záhřebský biskup (fl. 1350–1356)
 Mikuláš I. Opolský († 1476) - opolský (1437–1476), břežský (1450–1476), falkenberský a střelecký (1460–1476) kníže